Senad Tiganj (Jesenice, 28 de agosto de 1975) é um ex-futebolista profissional esloveno, que atuava como atacante.

Carreira 
Senad Tiganj se profissionalizou no Svoboda.

Seleção 
Senad Tiganj representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol